

Personnalités

 Balthasar Moretus (1574–1641), peintre flamand ;
 Jan Moretus (1543-1610), imprimeur des Pays-Bas espagnols ;
 Théodore Moretus (1602-1667), prêtre jésuite et mathématicien.

Autres
 La Bibliothèque Moretus-Plantin est la bibliothèque de l'Université de Namur (Belgique)
 Moretus est un cratère lunaire.
 Le Musée Plantin-Moretus se trouve à Anvers (Belgique).